Biskupin bezeichnet mehrere Orte in Polen

 Biskupin (Breslau) (Bischofswalde), Stadtviertel von Breslau
 Biskupin (Chojnów) (Bischdorf), Dorf in der Landgemeinde Chojnów, Woiwodschaft Niederschlesien
 Biskupin (Gąsawa) (1939–1945: Urstätt), Dorf in der Landgemeinde Gąsawa, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Biskupin (Lipno) (Bischofshof), Dorf in der Landgemeinde Lipno, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Biskupin (prähistorisches Dorf), Landgemeinde Gąsawa, Woiwodschaft Kujawien-Pommern